DSV steht für:
 DSV (Unternehmen), dänisches Logistikunternehmen
 DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag)
 Deep Submergence Vehicle, dt. Tiefsee-U-Boot
 Deutsche Saatveredelung, deutsches Pflanzenzuchtunternehmen
 Dachverband Schweizer Verteilnetzbetreiber
 Deutscher Schriftsteller-Verband (1887–1934)
 Deutscher Schriftstellerverband der DDR (1950–1990)
 Deutscher Schulschiff-Verein
 Deutscher Schützenverband der DDR (1958–1990)
 Deutscher Schwimm-Verband
 Deutscher Segelflugverband
 Deutscher Segler-Verband
 Deutscher Skiverband
 Deutscher Slavistenverband
 Deutsche Stiftung Verbraucherschutz
 Digitale Signalverarbeitung, Teilgebiet der Nachrichtentechnik
 DSV Leoben, österreichischer Fußballverein
 Dornbirner SV, österreichischer Fußballverein
 Düsenstrahlverfahren, Verfahren des Spezialtiefbaus zum Erstellen von Zement-Bodengemisch-Körpern
 Dansville Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Dansville (Livingston County, New York), Livingston County (New York), New York

Abkürzung